Sutojayan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sutojayan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Sutojayan, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Sutojayan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar